

Білий Камінь — село, Шемонаїхинський район, Східноказахстанська область

Білий Камінь — присілок, Гафурійський район, Башкортостан

Білий Камінь — село, Вінницька область, Гайсинський район
 Білий Камінь — село, Львівська область, Золочівський район
 Білий Камінь — пам'ятка природи, Івано-Франківська область, Надвірнянський район